Answer ist der Name

 eines Heiligen und Märtyrers der katholischen Kirche, siehe Ansverus
 einer nordirischen Hard-Rock-Band, siehe The Answer